Vanilla Ninja:

 Vanilla Ninja — эстонская музыкальная группа из трёх участниц.
 Vanilla Ninja — дебютный альбом эстонской девичьей группы Vanilla Ninja.